Kazacsinszkoje – falu a Kazacsinszkoje-lénai járásban, az Irkutszki területen
 Kazacsinszkoje – falu a Kazacsinszkojei járásban, a Krasznojarszki határterületen